Mainvilliers (Eure-et-Loir) in het gelijknamige Kanton Mainvilliers
 Mainvilliers (Loiret)